Other People – film diretto da Chris Kelly del 2016
Other People – singolo di LP del 2016